Schots voetbalelftal (mannen)
 Schots voetbalelftal (vrouwen)
 Schots voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Schots voetbalelftal onder 17 (vrouwen)